Unzué ist der Familienname folgender Personen:
 Eusebio Unzué (* 1955), spanischer Teammanager im Straßenradsport
 Juan Carlos Unzué (* 1967), spanischer Fußballtorwart